

Geografia 
 Acuff – centro abitato statunitense nella città di Lubbock

Persone 
 Amy Acuff – ex altista statunitense
 Eddie Acuff – attore statunitense
 Roy Acuff – cantante statunitense